

Persone 
 Alexis Sweet (1963) – regista italiano
 Blanche Sweet (1896-1986) – attrice statunitense
 Gary Sweet (1957) – attore e insegnante australiano
 Harry Sweet (1933) – attore, regista e sceneggiatore statunitense
 Heather Renée Sweet, in arte Dita von Teese (1972) – modella e show girl statunitense 
 Jessica Sweet (1985) – attrice pornografica statunitense
 Martin Sweet (1979) – chitarrista, cantante e bassista svedese
 Matthew Sweet (1964) – cantautore e musicista statunitense
 Michael Sweet (1963) – cantante, chitarrista, pianista, produttore discografico e compositore statunitense
 Robert Sweet (1783-1835) –  botanico e ornitologo britannico
 Robert Sweet (1960) – batterista statunitense
 Robert Douglas Sweet (1917-2001) – dermatologo britannico

Altro 
 Sweet – gruppo britannico
 Sweet – romanzo di Julie Burchill del 2007